Hößler ist der Name von

 Albert Hößler (1910–1942), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Elias Hößler (1663–1746), deutscher Orgelbauer 
 Franz Hößler (1906–1945), deutscher SS-Hauptsturmführer im KZ Auschwitz-Birkenau
 Joachim Hößler (1923–1987), deutscher Chirurg und Medizinalrat